Čipera ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Čipera (1850–1911 in Pilsen), tschechischer Politiker
 Karel Čipera (1899–1981), tschechoslowakischer Fußballspieler